Antsla (gemeente), een gemeente in de Estlandse gemeente Võrumaa
Antsla (stad), een stad in Estland, hoofdplaats van de gelijknamige gemeente